iTAN steht für:
 Indizierte TAN-Liste, ein indiziertes Einmalpasswort

IT-AN steht für:
 , ISO-3166-2-Code der italienischen Provinz

ITAN